Listen over konklaver er en oversigt over pavevalg, med basisinformation om de enkelte konklaver. Valg af modpaver er også taget med, i kursiv.

Listen indeholder også valgene fra 1061 og frem til det første egentlige konklave i 1241, eftersom disse valg blev foretaget efter samme regler, bortset fra, at kardinalerne ikke var indelåst. 

Antallene af deltagere med stemmeret er meget usikre for de tidlige konklaver. På de tidligste var det antagelig kun kardinalbiskopperne som stemte, og overslagene er baseret på antallet af kendte kardinalbiskopper.

1000-tallet

1100-tallet

1200-tallet

1300-tallet

1400-tallet

1500-tallet

1600-tallet

1700-tallet

1800-tallet

1900-tallet

2000-tallet 

Lister